Eenvlekrolklavermineermot
 Gebandeerde rolklavermineermot